Йорис ван дер Хаген (, примерно 1615 — 23 мая 1669 (похоронен)) — нидерландский художник-пейзажист Золотого века Голландии.

Биография 

Художник родился в Арнеме или Дордрехте; художественную карьеру, согласно архивным записям, начал в Арнеме. Вероятно, учился рисовать у своего отца, художника Авраама ван дер Хагена. После смерти отца Йорис в 1639 году переехал в Гаагу, где в 1643 году вошёл в Гильдию святого Луки. Год спустя стал почётным жителем Гааги. В 1656 году стал одним из основателей клуба Confrerie Pictura.

Наследие 
Йорис известен своими ландшафтами и видами городов восточной части Нидерландов. Иногда он работал совместно с другими художниками, рисовавшими фигуры на его ландшафтах; например, с Людольфом Лендерцем де Йонгом (Ludolf Leendertsz de Jongh), Паулюсом Поттером, Яном Вейнантсом (Jan Wijnants) и Николасом Питерсом Берхемом.

Согласно Хоубракену, Йорис использовал голубой пепел для создания зелёного цвета, и к 1715 году, когда он увидел картины в Амстердаме, они поблёкли. Несмотря на эту проблему картины были проданы по высокой цене. Несколько его картин расположены в нескольких британских учреждениях, а в Музее и художественной галерее Дерби есть пейзаж в его честь.

Примечания

Ссылки 
 Joris van der Haagen в Рейксмюсеум.
 Collaboration of Dirck Wyntrack and Joris van der Haagen

Художники золотого века Голландии
Члены Гильдии Святого Луки (Гаага)